Агафо́н () — чоловіче ім'я.

 Агафон — грецький трагік.
 Агафон — римський папа в 678—682 роках.
 Агафон — патріарх Єрусалимський в 950—964 роках.
 Агафон — пасхаліст XVI століття. По благословенню новгородського архієпископа Мемарія в 1538 році склав нову пасхалію під ім'ям: «Світове Коло», тобто допоміжні таблиці для визначення Пасхи.
 Агафон — преподобний, пустинник єгипетський, що жив в другій половині IV століття. Розповіді про нього, а також його повчання і вислови збереглися в грецьких і латинських Патериках і в зборах так званих «апоффегмат», відомих в латинській церковній літературі під назвою «Verba seniorum», а в слов'яно-руській під назвою «Старецтва». Пам'ять 2 березня.
 Цим ім'ям також називалися два мученики, пам'ять яких шанується 10 січня і 14 лютого.

Чоловічі імена